A Házvezetőnő a Kukori és Kotkoda című rajzfilmsorozat második évadjának nyolcadik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Írta: Bálint Ágnes
 Tervezte és rendezte: Mata János
 Zenéjét szerezte: Lovas Ferenc
 Operatőr: Csepela Attila
 Segédoperatőr: Körmöci Judit
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Vágóasszisztens: Gyöpös Kati
 Háttér: Rádóczy Gy. Gábor
 Mozdulattervezők: Kiss Ilona, Kökény Anikó, Nyírő Erzsébet
 Rajzolták: Liska Laura, Szalay Edit
 Színes technika: Dobrányi Géza
 Gyártásvezető: Szigeti Ágnes
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Kunz Román
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Kukori: Márkus László
 Kotkoda: Psota Irén
 Hápogi; Újságos komondor:  Horváth Gyula
 Pulyka: Dömsödi János
 Pulykáné: Simor Erzsi
 Betörő rókák: Tahi Tóth László, Tyll Attila
 Vizsla: Deák B. Ferenc

Források 

Kukori és Kotkoda (2. évad)